Castro de Filabres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castro de Filabres (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Castro de Filabres (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar